Ла Хоја Уно има више значења:

 Ла Хоја Уно (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хоја Уно (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику